Przypiecek – ława wokół pieca, służąca do siedzenia lub spania.

Galeria

Zobacz też 
 zapiecek

Przypisy 

Łóżka
Siedziska
Technika cieplna